Jean-Pierre Vigier peut faire référence à :
 Jean-Pierre Vigier, joueur professionnel de hockey sur glace.
 Jean-Pierre Vigier, physicien
 Jean-Pierre Vigier (dit Peter Vigier), homme politique et député, à ne pas confondre avec son père du même nom, également homme politique